Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2021./22. je trideset i prva sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti. Prvenstvo je četvrti put u povijesti osvojila "Lokomotiva" iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
U ligi sudjeluje četrnaest klubova koji odigravaju dvokružnu ligu (26 kola).

Sudionici 

 
 

 
 

 
 

 

 Bjelovar, Bjelovar
 Dalmatinka, Ploče 
 Dugo Selo 55, Dugo Selo 
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb
 Osijek, Osijek 
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Sesvete, Sesvete, Zagreb 
 Split 2010, Split
 Trešnjevka, Zagreb 
 Trogir 58, Trogir 
 Umag, Umag
 Zelina, Sveti Ivan Zelina 
 Zrinski, Čakovec

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
''Ažurirano: 15. lipnja 2022. 

 Izvori:

Povezani članci 
 Prva hrvatska rukometna liga za žene 
 2. HRL 2021./22.
 3. HRL 2021./22. 
 Hrvatski kup 2021./22.
 Hrvatski kup - kvalifikacije 2021./22.

Vanjske poveznice 
 hrs.hr 
 hrs.hr, Novosti o hrvatskim rukometnim ligama

Izvori 
 hrs.hr, 1.HRL Žene (2021./22.), pristupljeno 14. lipnja 2022. 
 hrs.hr, 1.HRL Žene (2021./22.), wayback arhiva od 3. lipnja 2022.  
 zrsizp.hr, 1.HRL - žene/sezona 2021/22., pristupljeno 14. lipnja 2022. 
 zrsizp.hr, 1.HRL - žene/sezona 2021/22., wayback arhiva od 14. lipnja 2022.  
  the-sports.org, Croatia Women's Division 1 1 HRL Zene 2021/2022, pristupljeno 14. lipnja 2022. 
 rezultati.com, ''HRVATSKA1. HRL Women - 2021/2022, pristupljeno 14. lipnja 2022. 
 

2021-22
ž-1